Воево́да ви́тебский — должностное лицо Речи Посполитой. Витебское воеводство имело трёх сенаторов которыми были: воевода витебский, каштелян и епископ витебские.

1503—1508: Юрий Глебович
1508—1514: Иван Семёнович Сапега
1514—1517: Януш Костевич
1517/1520—1528: Иван Богданович Сапега
1528—1532: Ян Юрьевич Глебович
1532—1542: Матей Войтехович Клочко
1542—1544: Юрий Войтехович Насиловский
1544—1554: Станислав Петрович Кишка
1554—1555: Григорий Александрович Ходкевич
1555—1563: Стефан Збаражский
1566—1588: Станислав Пац
1588—1599: Николай Сапега
1599—1626: Ян Завиша (бел.)
1626—1638: Симон Самуил Сангушко 
1638—1639: Ян Войцех Раковский
1639—1646: Кшиштоф Кишка
1646—1656: Павел Ян Сапега
1656—1668: Владислав Волович
1669—1685: Ян Антоний Храповицкий (бел.)
1686—1695: Леонард Габриэль Поцей
1695—1704: Андрей Казимир Кришпин-Киршенштейн
1705—1728: Казимир Александр Поцей
1730—1750: Мартиан Михаил Огинский 
1752—1781: Юзеф Антоний Соллогуб
1781—1787: Юзеф Прозор
1787—1794: Михаил Косаковский 

Воеводы витебские